, Uppland,
 , localité de l'île de Gotland,
 Tofta (Varberg), localité du comté de Halland.